Jurići (Žminj)
 Jurići (Poreč)